A Marinha dos Estados Unidos teve dois navios chamados USS Kansas:

 : uma canhoneira que serviu de 1863 a 1875.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Connecticut que serviu de 1907 a 1921.